Amerikai Egyesült Államok
 Roza (Washington)

 Oroszország
 Roza (Oroszország)

Nevek
 Roza, családnév
 Roza, keresztnév